Sergej Vladimirovič Bodrov (1948) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico russo
 Sergej Sergeevič Bodrov (1971-2002) – attore e regista russo